Qinzhou kan avse följande platser i Kina:

 Qinzhou – stad på prefekturnivå, Guangxi-regionen
 Qinzhou, Tianshui – stadsdistrikt, Gansu-provinsen

 Qinzhou Wan – havsvik, Guangxi-regionen